Assteyn ist der Nachname folgender Personen:

 Abraham Bartholomeusz Assteyn, niederländischer Kunstmaler, Vater von Bartholomeus Assteyn
 Bartholomeus Assteyn (1607–nach 1669), niederländischer Stillleben-Maler und Zeichner, Sohn von Abraham Assteyn